Wilhelm Kerckhoff ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kerckhoff (Jurist) (1821–1997), deutscher Jurist und Richter 
 Wilhelm Kerckhoff (Politiker) (1824–1900), deutscher Politiker, Bürgermeister von Altendorf